Daniel Altmaier era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Jan-Lennard Struff ha sconfitto Maximilian Marterer con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Pedro Martínez (secondo turno)
  Federico Coria (quarti di finale)
  Federico Delbonis (primo turno)
  Bernabé Zapata Miralles (quarti di finale)

  Henri Laaksonen (semifinale) 
  Carlos Taberner (ritirato) 
  Daniel Elahi Galán (primo turno) 
  Juan Pablo Varillas (primo turno, ritirato)

Qualificati 

  Jozef Kovalík (primo turno)
  Adrian Andreev (primo turno)
  Oscar José Gutierrez (secondo turno)

  Kacper Żuk (secondo turno) 
  Oleksii Krutykh (secondo turno) 
  Maxime Janvier (secondo turno)

Lucky loser 

  Michael Geerts (primo turno)

Wildcard 

  Pedro Martínez (secondo turno)
  Rudolf Molleker (primo turno)

  Marko Topo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Braunschweig Open 2022